Баалшалим () — мужское имя. Известные носители:
 Баалшалим I — царь Сидона (вторая половина V века до н. э.)
 Баалшалим II — царь Сидона (первая половина IV века до н. э.)